Кара Ташо може да се отнася за:

 Атанас Караташо (Анастасиос Каратасос), революционер, участник в Негушкото въстание
 Кара Ташо (? – 1906), воденски войвода на ВМОРО
 Кара Ташо, действал с четата на Александър Кипров в Одрински революционен окръг. Взима участие в атентата при Черномен на 17 март 1903. По време на Илинденско-Преображенското въстание действа в Одринско.

Бележки